Stammerdorf ist der Name folgender Orte:

 Stammerdorf (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft von Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Stammerdorf (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee), Ortschaft von Sankt Georgen am Längsee, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Stammersdorf